Zé Maria est le diminutif de José Maria. Il est le surnom de :

 José Maria Rodrigues Alves, joueur de football brésilien né en 1949, vainqueur de la coupe du monde de 1970 ;
 José Marcelo Ferreira, joueur de football brésilien né en 1973, évoluant actuellement au Portuguesa de Desportos.